Ел Мескиталито има више значења:

 Ел Мескиталито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескиталито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескиталито (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мескиталито (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику